Gävle, eller Gefle kan syfta på:

 Gävle kommun – kommun i Gävleborgs län
 Gävle – en tätort i Gästrikland samt centralort i Gävle kommun
 Gävle Energi – ett energibolag
Gävle stad – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1446–1970
 Gävle Heliga Trefaldighets församling – en församling i Gästriklands kontrakt i Uppsala stift, namnet var Gefle församling 1400-talet–1902 och Gävle församling 1902–1916
 Gävle Staffans församling – en församling i Gästriklands kontrakt i Uppsala stift 1916–
 Gävle Heliga Trefaldighets distrikt – ett distrikt i Gävle kommun och Gävleborgs län 2016–
 Gävle Staffans distrikt – ett distrikt i Gävle kommun och Gävleborgs län 2016–
 Gävle valkrets – en före detta valkrets
 Gävle slott – ett slott i Gävle
 Gävle Bro – ett serviceställe utanför Gävle
 Gävle centralstation – den enda järnvägsstationen i Gävle
 RS Gävle – en sjöräddningsstation
 Gefle studentkår –  studentkåren för Högskolan i Gävle
 Gefle Dagblad – en dagstidning
 Gefle Weckoblad – den eventuellt första tidningen i Norrland
 Gävle hamn – en intermodal hamn i Gävle

Fartyg
 HMS Gefle – ett örlogsfartyg

 Gerda Gefle – en brigg

Idrottsklubbar 
 Gefle IF – en idrottsförening i Gävle
 Gefle IF Fotboll – en svensk professionell fotbollsklubb från Gävle
 IFK Gävle – en idrottsförening i Gävle
 Gävle GIK – en idrottsklubb i Gävle
 Gefle Baseboll Club – en svensk basebollklubb från Gävle grundad 1983
 Gefle Red Devils – en idrottsförening för amerikansk fotboll från Gävle
 Gefle Sport och Gymnastikförening – en idrottsklubb med säte i Gävle